WKBW est un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 WKBW-TV, station de télévision du réseau ABC basée à Buffalo, dans l'État de New York ;
 WKBW, ancien indicatif de la station de radio sportive  (1520 AM) basée à Buffalo, dans l'État de New York.